Ozero Teniz kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Tengiz Köli, saltsjö, Aqmola, 
 Sjalqartengiz Sory, saltområde, Aqtöbe, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar